General Kolevo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Генерал Колево) :
General Kolevo, village bulgare de l'obchtina Dobritchka, situé dans l'oblast de Dobritch ;
General Kolevo, village bulgare de l'obchtina de Valtchidol, situé dans l'oblast de Varna.